UE Sants - Spaanse voetbalclub die vroeger de naam Internacional FC had
 Internacional Football Club (Rio de Janeiro) - voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 Internacional Futebol Clube (Rio de Janeiro) - voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 International Foot-Ball Club - voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Curitiba